Perati – località di Luico, comune sloveno
 Perati – nome italiano di Perat, villaggio albanese, noto per il canto Sul ponte di Perati
 Stefano Perati (1909 – ...) – allenatore di calcio e calciatore italiano